Șora este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Mariana Șora (1917-2011), scriitoare și traducătoare română
 Mihai Șora (1916-2023), filosof și eseist român

Nume de familie românești